M46 может относиться к:
 M46 «Паттон» — средний танк США конца 1940-х годов
 Рассеянное скопление M46
М-46:
 130-мм пушка М-46 — советская пушка 1950-х годов
 М-46 (подводная лодка) — советская малая подводная лодка типа «Малютка»